Miejscowości w Polsce:
 Trynisze-Kuniewo
 Trynisze-Moszewo